Andrzej Marian Grzyb – eurodeputowany PSL, były poseł
 Andrzej Stefan Grzyb – senator PO
 Andrzej Grzyb – siatkarz reprezentacji Polski, menedżer sportowy